Surfside ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Surfside (Florida)
 Surfside (Kalifornien)
 Surfside (Maine)
 Surfside (Massachusetts)
 Surfside (Texas)
 Surfside Beach (South Carolina)
 Surfside Beach (Texas)